Asztalos, Astaloș, Astalâș:

Nume de familie de origine maghiară, care derivă din substantivul „asztalos” din limba maghiară, însemnând Tâmplar sau Tâmplaru
 
 András Asztalos (?, ? – 1611, Nagyszombat), patrician, mare mecena, scriitor maghiar
 Ferenc Asztalos (* 1945, Târgu Mureș), politician maghiar din România
 Csaba Asztalos (*1974, Baia-Mare) jurist, politician maghiar din România, director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
 Virgil Măgureanu, născut: Imre Asztalos (* 1941, Giurtelecu Hododului, Hodod, județul antebelic Sălaj, actual în județul Satu Mare), profesor universitar și politician român, fost șef al Serviciului Român de Informații
 István Asztalos (* 1909, Micăsasa, Comitatul Târnava Mică – 1960), scriitor, publicist de orientare comunistă, maghiar din România
 Lajos Asztalos (1889, Pécs – 1956, Budapesta), șahist maghiar cunoscut și ca autor de manuale de șah
 Miklós Asztalos (1899, Budapesta – 1986, Körösladány), scriitor, eseist și istoric maghiar
 Sándor Asztalos (1890, Oradea – 1959, Budapesta), scriitor, jurnalist și nuvelist maghiar
 Sándor Asztalos (1919, Tiszalök – 1970, Budapesta), scriitor, poet, muzicolog și critic literar maghiar

Astaloș 
 George Astaloș (n. 1933, București), poet, romancier și dramaturg român care trăiește la Paris

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale